Декабрьские события в Алма-Ате, известные также как Желтоксан ( — Декабрьское восстание) — выступления казахской молодёжи, произошедшие 17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против (решений) тогдашней коммунистической власти. 

По официальной версии, волнения начались из-за решения Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва о снятии с должности первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахской ССР Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Участники митинга, перешедшего в массовые беспорядки и побоища, требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Позже волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана. Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в Союзе ССР массовых митингов против диктата центра, позже аналогичные события произошли и в других национальных республиках Советского Союза.

Предыстория 
6 — 8 февраля 1986 года состоялся XVI съезд Коммунистической партии Казахстана — последний под руководством Д. А. Кунаева. Негласно, подходящим кандидатом на освобождающееся вскоре место первого секретаря ЦК КПК считался относительно молодой и активный лидер — Председатель Совета Министров Казахской ССР Нурсултан Назарбаев. За своё долгое время у власти в Казахской ССР Кунаев активно помогал Назарбаеву, как и другим молодым казахам из села, продвигаться по местной партийной лестнице. Тем не менее, по неизвестным личным мотивам Кунаев начал резко противиться назначению Назарбаева.

«Кунаев не был аскетом, — пишет тогдашний первый заместитель председателя КГБ СССР Ф. Д. Бобков, — но его бескорыстию могли бы позавидовать многие. Правда, в его ближайшем окружении оказалось немало людей, замешанных в подозрительных делах. Они-то и выступили подстрекателями беспорядков, воспользовавшись экспансивностью молодёжи. Свою лепту внесли и некоторые преподаватели вузов, отличавшиеся националистическими настроениями».

11 декабря 1986 года без участия Д.А. Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, удовлетворившее его просьбу об уходе на пенсию. 16 декабря 1986 года на Пленуме ЦК КП Казахстана, продолжавшемся всего лишь 18 минут, Кунаев был отправлен в отставку, причём это было накануне его 75-летия (12 января 1987 года), а на его место избран член ЦК КПСС Г. В. Колбин.

Причины 
Глубинной причиной конфликта было нарастание экономических трудностей советской системы в условиях разных этнодемографических тенденций развития двух основных этносов Казахской ССР — русских и казахов, — что вело к росту социальной и межнациональной напряжённости. Рождаемость казахов, особенно в сельских регионах юга страны, продолжала оставаться на очень высоком уровне при том что детская смертность существенно снизилась. Высокий естественный прирост казахов приводил к тому, что представители коренного населения выезжали в города, где возрастала конкуренция за жильё и рабочие места.

Параллельно в крупных городах, где имелось русское большинство, в том числе в Алма-Ате, несмотря на объявленный процесс коренизации, продолжалась реализация политики русификации. На высшие руководящие посты назначались как казахи, так и русские, однако помимо личных качеств обязательным требованием было знание русского языка. В то же время для назначения этнического русского на руководящую работу в Казахстане не требовалось знание казахского языка, даже если он назначался в регионе, где преобладало казахское население. Среди населения росло недовольство.

«6 января 1987 года состоялась расширенная Коллегия КГБ республики, посвящённая казахскому национализму. Отчитывался начальник 5 Управления КГБ КазССР полковник Т. Н. Нурахметов, так как вопросы межнациональных взаимоотношений, массовых беспорядков входили в компетенцию 5 Управления. В своём выступлении он отметил, что в декабрьских Алматинских событиях 1986 года виноваты прежнее руководство 5 Управления и Комитета. Приводились различные цифровые выкладки, в которых, по мнению Нурахметова, таилась причина нарастания в республике национализма. Осуждающим тоном докладчик рассказывал о том, что в КазГУ количество студентов коренной национальности составляет 70 процентов, преподавателей — 80 процентов, в других вузах — обстановка и того ужасней. Тщательно анализировалось процентное соотношение по национальностям агентуры и доверенных лиц», — пишет Темирбулат Ахметов в своей документальной повести «Анатомия молчания».

По его словам, другие выступления мало чем отличались от основного доклада.

«И лишь заместитель начальника Управления КГБ по Алматинской области полковник Турсун Айжулов отметил: „Мы объявили крестовый поход только против казахского национализма, но ведь нередки и факты проявления великорусского шовинизма, во многих случаях провоцирующие первое, а об этом почему-то никто не задумывается“».

План «Метель-1986» 
В 1985 году МВД СССР подготовило «Наставления по организации и тактике предупреждения и пресечения групповых нарушений общественного порядка» и 19 декабря того  же года отдало приказ о введении его в действие. На основании этого приказа в Казахстане был разработан "специальный оперативный план по разгону демонстрантов под кодовым названием «Метель-1986»: «План действий органов внутренних дел МВД Казахской ССР и приданных сил по охране общественного порядка и безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в республике и в г. Алма-Ате».

Начало событий 
Имеются сведения, что студентов начали агитировать в общежитиях в ночь с 14 на 15 и с 15 на 16 декабря. Более того, как сообщала по горячим следам эмигрантская «Русская мысль», транспаранты, с которыми утром 17 декабря студенты вышли на улицы города «были сделаны за три месяца до выступления». «Нити организации» этих событий, утверждала газета, тянулись от преподавателей вузов «к творческой интеллигенции, таким как А. Мамбетов — главный режиссёр Театра казахской драмы и ведущий поэт О. Сулейменов, а далее к дому ЦК».

Из оперативной сводки КГБ: «16.12.86 г. 21.00-22.30. Общежитие Алма-Атинского государственного театрально-художественного института. Студенты С. А. Жумадилов, А. И. Джумашев, К. Р. Байбеков, Р. А. Токушева обошли ряд комнат и возбудили студентов своим несогласием с решениями V Пленума. В ходе дискуссии было высказано предложение выразить свой протест путём выхода на площадь Брежнева. В это же время их сокурсники А. Д. Канетов, Б. Ж. Сейтинбеков провели подстрекательскую работу в общежитии № 1 Института иностранных языков, где их активно поддержали».

Выступления начались с демонстрации 16 декабря, когда первые группы казахской молодёжи вышли с требованием отмены назначения Колбина на площадь имени Л. И. Брежнева (ранее — Новая площадь, ныне — площадь Республики). Перестройка тогда только начиналась, власть в стране ещё была сильной, поэтому реакция правительства в Москве (в отличие от произошедших спустя несколько лет аналогичных событий в Тбилиси, Баку и пр.) была молниеносной: оно сразу поручило МВД разогнать митинг. В городе сразу была отключена телефонная связь, эти группы были разогнаны милицией (операция «Метель-1986»). Были собраны отряды спецназа из сибирского военного училища, а также курсанты местного пограничного училища.

Слухи о выступлении на площади мгновенно облетели весь город. Утром 17 декабря на площадь имени Л. И. Брежнева перед зданием ЦК вышли уже толпы молодёжи, возглавляемые активными национал-патриотами. Плакаты демонстрантов гласили «Требуем самоопределения!», «Каждому народу — свой лидер!», «Не быть 37-му!», «Положить конец великодержавному безумию!».

Ввод военных подразделений 

16 декабря по тревоге было поднято АВОКУ (кроме 4 курса — были на стажировке) и переброшено к ЦК, курсанты были вооружены только сапёрными лопатками.

Ещё при выдвижении к площади практически во всех «Уралах» были выбиты стёкла, многие военнослужащие получили ранения.

Среднеазиатским военным округом командовал генерал Владимир Лобов, будущий начальник Генерального штаба СССР. Он отказался привлекать подчинённые ему войска к разгону молодёжи. Ввиду ухудшения ситуации в Алма-Ате министр внутренних дел СССР Александр Власов самолётами перебросил в Алма-Ату несколько тысяч солдат из внутренних войск. Первый десант был высажен в аэропорту ещё 17 декабря, однако был временно блокирован бензовозами.

Военные атаковали митингующих и начали очистку города. Использовались сапёрные лопатки и дубинки. Митингующих избивали. По первым официальным данным были убитые и сотни раненых. 17 декабря на части территории Казахстана было объявлено чрезвычайное положение, однако оно не распространялось на Алма-Ату. В течение 16—19 декабря на подступах к Алма-Ате была создана крупная оперативная группировка общей численностью более 50 000 военнослужащих из состава частей Среднеазиатского, Московского, Ленинградского, других военных округов, военно-морского флота, внутренних войск МВД. Актауская бухта и подходы к ней были блокированы кораблями и катерами Каспийской военной флотилии.

Декабрьские события в воспоминаниях Филиппа Бобкова:

17 декабря Н. А. Назарбаев, наряду с другими официальными лицами республики, выступал перед разбушевавшейся толпой, призывая молодёжь вернуться на свои учебные и рабочие места. Однако дальнейшее развитие истории Казахстана, равно как и поздние мемуары, написанные в годы его президентства, заставляют многих политологов выдвигать гипотезы об участии самого Назарбаева в организации беспорядков.

18 декабря как сообщала по горячим следам «Русская мысль», «демонстрантам с грузовиков раздавали водку, гашиш и „националистические“ листовки».

К разгону митингующих милиция и солдаты внутренних войск приступили только в 15:00. Причём, как и в предшествующий день, первоначально для этого были использованы незначительные силы. В результате вместо вытеснения собравшихся с площади произошло столкновение, которое развивалось с переменным успехом и продолжалось несколько часов. Получается, что органы правопорядка лишь раззадоривали митингующих, как во время корриды. И только тогда, когда разгорелись страсти, действительно применили силу. В 21:30 площадь была очищена.

В этот же день ТАСС сообщало: «Вчера вечером и сегодня днём в Алма-Ате группа учащейся молодёжи, подстрекаемая националистическими элементами, вышла на улицы, высказывая неодобрение решения состоявшегося на днях пленума ЦК Компартии Казахстана. Сложившейся ситуацией воспользовались хулиганствующие, паразитические и другие антиобщественные лица, допустив противоправные действия в отношении представителей правопорядка, а также учинив поджоги продовольственного магазина, личных автомобилей, оскорбительные действия против граждан города.

Прошедшие собрания на заводах, фабриках, в вузах, в других трудовых коллективах, а также партийные и комсомольские активы города и районов, одобряя решения пленума ЦК КП Казахстана, осудили ничем не обоснованные действия группы учащихся и высказались за принятие решительных мер к хулиганам и восстановление полного порядка в городе. Принимаемые действия в этом направлении поддерживаются трудящимися. Они активно участвуют в мероприятиях, проводимых советскими и партийными органами. Все предприятия, учреждения, учебные заведения, магазины, служба быта, городской транспорт работают нормально».

Выступления в Караганде 

Выступление студенческой молодёжи в Караганде произошло 19—20 декабря 1986 года. Около восьми вечера 19 декабря студенты нескольких вузов — примерно 80—120 человек — собрались на площади имени Гагарина. Затем двинулись к Советскому проспекту, где были разогнаны милицией. 83 человека были задержаны. 20 декабря студенты стали собираться на площади возле обкома (около 300 человек). Из служебной записки: «…никто из них хулиганских действий не допускал». Против студентов были направлены курсанты школы МВД, произведены массовые аресты.

Из вузов Караганды были исключены 54 студента, пять студентов привлечены к уголовной ответственности.

Итоги 
Действия органов правопорядка в Алма-Ате не являлись стихийными и руководствовались специальным, заранее разработанным планом. 

По опубликованным в Казахстане данным, правоохранительными силами было задержано 8,5 тыс. человек, получили тяжёлые телесные повреждения (в основном черепно-мозговая травма) более 1700 человек, подвергнуты допросам в прокуратуре 5324, в КГБ — 850 человек. 900 человек подвергнуты к административным мерам наказания (аресты, штрафы), предупреждены 1400 человек, уволены с работы 319, отчислены из учебных заведений (только по Миннаробраз) 309 студентов. В уголовном порядке было осуждено 99 человек (2 приговорены к смертной казни), среди них 20-летний К. Рыскулбеков, позже погибший в тюрьме. Комсомольские и партийные взыскания получили около 1400 человек. Началась безрезультатная борьба с националистическими настроениями среди казахской интеллигенции.

В начале 1987 года было принято постановление ЦК КПСС, в котором происшедшее объявлялось проявлением казахского национализма. Однако в дальнейшем в связи с развитием процессов перестройки и изменением политической конъюнктуры позиция центральных властей изменилась. 9 января 1989 года на пост второго секретаря был поставлен этнический казах, а 22 июня того же года Назарбаев сменил Колбина на посту главы республики. 14 ноября 1989 года группа депутатов Верховного Совета Казахской ССР во главе с писателем Мухтаром Шахановым обратилась в ЦК КПСС с просьбой о снятии формулировки «проявление казахского национализма», и формулировка была отменена.

16 декабря 1991 года, спустя ровно пять лет после этих событий, Казахстан последней из советских республик провозгласил свою независимость.

Независимость 
Казахстан провозгласил независимость 16 декабря 1991 года, ровно через пять лет после Желтоксана. Многие документы, касающиеся декабрьских событий, хранятся в архивах Москвы и Алма-Аты и не были обнародованы, в частности, не до конца ясна роль Н. А. Назарбаева.

Значение 

События декабря 1986 стали первым в СССР массовым митингом за конституционные права, провозглашённые руководством Советского Союза. Во время демонстрации митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: «Каждому народу — своего руководителя!», «Нам нужен руководитель — казах!», «Хватит диктовать!», «Идёт перестройка, где демократия?», «Мы за ленинскую национальную политику!» и портреты Ленина..

Память 

В 2006 году, в день 20-летия декабрьских событий, президентом Назарбаевым был открыт монумент «Заря независимости» (), который установлен рядом с Новой площадью на улице Желтоксан.

Улица Мира в Алма-Атe была переименована в улицу Желтоксан (декабрь) в память о событиях декабря 1986 года. Одноимённые улицы появились также в Астане, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане, Туркестане, Экибастузе и ряде других городов и посёлков Казахстана.

В культуре 
 В кино события представлены фильмом Калдыбая Абенова «Аллажар», законченном в 1996 году. Также события являются основой сюжета фильма «Бегущая мишень» с участием Нонны Мордюковой.
 Декабрьские события отражены в кинокартине «Так сложились звёзды» — пятой по счёту картины из серии «Путь лидера» о жизни президента Нурсултана Назарбаева.
 Декабрьское восстание упоминается в песне группы «Гражданская Оборона» «Новая патриотическая»: «Нам не страшны Алма-Ата и события в Польше».
 Песня «Мы все в конце» в альбоме «Инструкция по обороне» группы Инструкция по выживанию посвящена событиям в Алма-Ате, о чём заявляет сам автор Роман Неумоев.
 Две популярные песни на казахском языке посвящены Декабрьским событиям: «Желтоқсан желі», «Қарабауыр қасқалдақ».

См. также 
 Протесты в Казахстане (2022)
 Алматинская трагедия

Примечания

Литература 
 Мякшев А. П. События в Алма-Ате в декабре 1986 г. Первый ультиматум национальных элит. — Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия «История. Международные отношения». 2018. Т. 18, вып. 4. С. 432-439.

Ссылки 
 Декабрь 1986: аналитические материалы и воспоминания очевидцев. Сайт «радио Азаттык» (казахскоязычный филиал «радио Свобода»)
 Vox Populi: Цена независимости. Фото
 Декабрьские события в Kазахстане: причины и последствия
 Kazakhs Remembering Uprising of 1986
 The price of stability. Kazakhstani control mechanisms in a bipolar cultural and demographic situation
 Желтоқсанға — 25 жыл

Перестройка
История Алма-Аты
Нарушения общественного порядка
Декабрь 1986 года
1986 год в Казахстане
Конфликты 1986 года
Акции протеста в СССР
Акции протеста в Казахстане